Ва́скес () — прізвище іспанського походження, також поширене в країнах Латинської Америки. Відомі носії:
 Антоніо Хесус Васкес Муньйос (1980) — іспанський футболіст, півзахисник
 Артуро Васкес Аяла (1949) — мексиканський футболіст, захисник
 Віктор Васкес (1987) — іспанський футболіст
 Грейвіс Васкес (1987) — венесуельський баскетболіст, захисник
 Ефрен Васкес (1986) — іспанський мотогонщик, учасник чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотогонок MotoGP
 Лусіо Васкес (1973) — перуанський борець греко-римського та вільного стилів
 Мартін Васкес — уругвайський футбольний арбітр
 Педро Нель Оспіна Васкес — 11-й президент Колумбії
 Рафаель Мартін Васкес — іспанський футболіст, півзахисник
 Себастьян Васкес — уругвайський футболіст
 Фредді Алехандро Гуарін Васкес, відоміший як Фредді Гуарін — колумбійський футболіст
 Хосе Карлос Фернандес Васкес (1987) — іспанський футболіст
 Хуан Габріель Васкес — колумбійський письменник

Іспанські прізвища